Georg Markwort ist der Name folgender Personen:

* Georg Markwort (Fotograf) (1820–1878), deutscher Fotograf, Zeichner, Lithograf und Sportlehrer
 Georg Markwort (Architekt) (1868–1943), deutscher Architekt